Teti, faraon
Teti (trgovački brod)
tet (društveni sloj) u staroj Grčkoj, mn. teti